Узунбулак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Узунбулак — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Узунбулак — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Узунбулак — село в Баянаульском районе Павлодарской области.